Mistrzostwa Świata w Pływaniu 2022 – 19. edycja zawodów organizowanych przez Światową Federację Pływacką (FINA), które odbyły się w dniach 18 czerwca–3 lipca 2022 roku w Budapeszcie. Zawodnicy rywalizowali w następujących dyscyplinach: pływanie (w tym pływanie na otwartym akwenie), skoki do wody, pływanie artystyczne i piłka wodna.

Wybór gospodarza 
Początkowo zawody miały odbyć się w 2021 roku w Fukuoce, ale zostały przełożone na 2022 rok, by nie kolidować z igrzyskami olimpijskimi, które były przeniesione o rok ze względu na pandemię COVID-19. W styczniu 2022 roku ogłoszono, że mistrzostwa zostaną ponownie przeniesione o rok z powodu pandemii. Miesiąc później Światowa Federacja Pływacka podjęła jednak decyzję o organizacji zawodów w Budapeszcie w dniach 18 czerwca-3 lipca 2022.

Obiekty 
 Duna Aréna (pływanie i skoki do wody)
 Jezioro Lupa (pływanie na otwartym akwenie)
 Pływalnia im. Alfréda Hajósa w Budapeszcie (pływanie artystyczne, piłka wodna)
 Pływalnia w Debreczynie (piłka wodna)
 Pływalnia w Segedynie (piłka wodna)
 Pływalnia w Sopronie (piłka wodna)

Harmonogram mistrzostw 
Źródło:

Klasyfikacja medalowa

Przypisy

Bibliografia 
 Strona oficjalna mistrzostw